Павло Вікторович Єсенін (нар. 10 грудня 1971, Новосибірськ, СРСР) — російський новосибірський співак, композитор, кінокомпозитор, аранжувальник, продюсер і музичний продюсер, засновник і продюсер гуртів «Orbita» (1991—1998) і «Hi-Fi» (1998 — в теперішній час), також писав музику для пісень інших виконавців і свого друга і співака Шури (Олександра Медведєва) (1997—1999).

Біографія 

Павло народився 10 грудня 1971 року в Новосибірські, працював діджеєм на радіо і в клубах, в 1995 році поїхав в Німеччину і там же познайомився з молодим співаком Олександром Медведєвим, який пізніше став виступати під псевдонімом Шура (Shura).

Гурт «Електроверсія» (1989) 

Спочатку в 1989 році він був клавишніком в складі гурту «Електроверсія», де був в складі новосибірський композитор і аранжувальник В'ячеслав Тюрин (гурти «Діана» і «Reflex»).

Orbita (1991—1998) 

В 1991 році заснував свій перший гурт «Orbita», який є першим проектом майбутнього гурту «Hi-Fi», в першому проекті він працював сам і з німецьким композитором Олександером Кьонігом (Alexander König).

В 1993 році Павло зі своїм гуртом прийняв участь в шоу «50 на 50» зі своєю піснею «Doctor Sex».

В 1995 році випустив свій альбом «Funky nomads», де в ньому є відома пісня «Funky nomads», потім в 2001 році співак Мурат Насиров випустив свою невидану пісню «Альона» на музику «Funky nomads», але вона зроблена для пісні по іншому.

В 1996 році випустив свій інший альбом «Call me Misha (Baba dabadaba baba)», роботу над яким почав в 1995 році, в ньому є відома пісня «Call me Misha», яку пізніше співав гурт «Hi-Fi» 1998 року, в цьому же році був знят кліп на цю пісню, режисером кліпу є поет і продюсер Ерік Чантурія, який сам знімається з Єсеніним, а Мітя Фомін був на підтанцьовках.

Шура (Shura) (1997—1999) 

В Німеччині Павло познайомився з Шурою і почав для нього створювати пісні на свою музику, Шура в 17 років почав з ним роботу.

Спочатку Шура співав в 13 років у своєї бабусі в новосибірському ресторані «Русь», в якому вона працювала.

В 1997 році Шура випустив свій перший альбом «Shura», де є відомі і популярні пісні «Холодний місяць» і «Відшуміли літні дощі» (пісня стала об'єктом пародій).

В 1998 році випустив другий альбом «Shura 2», де є відома і популярна пісня «Ти не вірь сльозам», з якою він став лауреатом премії «Пісні року 98», з цієй піснєю він став лауреатом інших премій «Стопудовий хіт 1999» і інших.

Потім став лауреатом премії шоу «МузОбоз» на ТВ-6 1999 року, лауреатом премії стала пісня «День за вікном».

В 1999 році випустив третій альбом «Казка», де є дві версії пісні «Казка» (перша (звичайна) і друга (Небо за нас)), з цими піснями він виступав в шоу «Різдво на СТС», «МузОбоз» і «СВ-шоу» з Веркою Сердючкою, цей альбом був його останньою роботою з Павлом.

Hi-Fi (1998 — в тому числі) 

В 1998 році він випустив свій другий гурт «Hi-Fi» (трио з Мітєю Фоміном, Тімофієм Пронькіним і Оксаною Олешкою), гурт став відомий одразу після заснування.

В 1999 році гурт випустив свій перший альбом «Перший контакт», де відомими піснями є такі, як: «Не дано», «Беспризорник» і інші.

В тому же році гурт був на музичному фестивалі «Пісня року» з піснею «Беспризорник», яка стала там же лауреатом премії фестивалю.

Потім альбом названо найкращим в списку «ТОП-100 найкращих альбомів» в 2014 році.

В 1999 році випустив другий альбом «Reпродукція», де є відома пісня «Чорний ворон», яка стала лауреатом премії «Золотий грамофон» в тому же році.

В 2000 році випустив третій альбом «Запомнюй», де є відомі пісні «За мною», «Запомнюй» і «Брат», яку він співав з екс-солістом гурту «А-Студіо» Батирханом Шукєновим, музику для пісень якого писав Єсенін, такі пісні, як: «Дощ», «Душа» і інші.

В 2002 році випустив четвертий альбом «Легенди Руського радіо. The best», де є нові пісні «Сьомий пелюсток» і «Середня школа 7 (А ми кохали)», яка стала відомою і пісні з перших альбомів.

В 2002 році випустив п'ятий альбом «Запомнюй (повна версія)», де є пісні з першої версії і пісні «Чорний ворон» і «Мережа».

В тому же році випустив шостий альбом «Disk & Jokey (Remixes)», де перші пісні були реміксовані, крім них є одна пісня «Всі в вогонь (Пісня Царівни)» на ремікс соліста і композитора гурту «Гости из будущего» Юрія Усачова, також пісня «Неділя (Поштовий поїзд)» на аранжування співака, композитора і аранжувальника Максіма Фадєєва з участю Пражського симфонічного оркестру.

В 2008 році випустив сьомий альбом «The best», де є нові і старі пісні.

В 2011 році випустив пісню «Янголи вічні» (Алісія, Павло Єсенін & Hi-Fi).

В 2018 році випустив восьмий альбом «Хороші пісні. Невиданий альбом», де є пісні 2010—2011 років і нові «Ти не вірь сльозам» (cover Шура) і «Алла» (з гуртом «Bestinspace»).

В 2018 році випустив перший сінгл «Алла», який є в цьому же альбомі.

В 2019 році випустив другий сінгл «Зателефонуй мені, Міша» (російська версія «Call me Misha»).

В 2020 році випустив третій сінгл «Будинок».

В 2021 році випустив четвертий сінгл «Я космонавт» (Pavel Esenin & Hi-Fi).

В 2021 році випустив з Павлом п'ятий сінгл «Пара децибєл»

Вже без гурту Павло випустив свій сингл «Bam-Beat» цього же року.

Потім Мітя Фомін розкрив таємницю, що співав не своїм голосом, а Павла, потім, як стало відомо про це, він співав своїм

Музика для фільмів і серіалів 

Павло писав музику для російських фільмів і серіалів, таких як: Ялинки, Мажор і інші.

Співробництво 

 Ерік Чантурія — автор пісень, тексту пісень і поет.

Виконавці 

 Ігор Малинин (1995)
 Шура (1997—1999)
 Ілля Оболенський (1997)
 Олександр Маршал (1998—2000)
 Алла Горбачова (1998—2001)
 Юлія Рязанова (1998—2000)
 Ані Лорак (1999)
 Діана Гурцька (1999)
 Дмитро Маліков (1999)
 Алла Пугачова (2000)
 Олексій Корольов (Alex) (2000)
 Гурт «А-Студіо» (2000)
 Мурат Насиров (2001)
 Батирхан Шукенов (Батир) (2001—2019)
 Алісія (2011)
 Гурт «Лицей» (2016)
 Олег Яковлєв (2017)
 Maksiuta (2020—2021)

Особисте життя 

Одружений на Юлії Лисєєвої, співачки і бек-вокалістки гурту «Hi-Fi», має доньку Соф'ю Павлівну Єсеніну, композитора.

Роботи

Дискографія

Фільмографія

Телебачення

Відеографія

Orbita

Шура

Hi-Fi

Інші виконавці

Критика 

В новинах люди називають Павла далеким родичем російського письменника Сергія Єсеніна, але той заявив, що вони з письменником не являються родичами, а просто одне прізвище.

В 1990-х роках люди думали, що в піснях Шури в бек-вокалі співає Мітя Фомін, але це не Фомін, а Єсенін, потім Фомін на тему Hi-Fi розказав:

Див. також 

Hi-Fi (гурт)

Шура (співак)

Мітя Фомін

Shura

Примітки 

Народились 10 грудня
Уродженці Новосибірська
Російські кінокомпозитори
Російські композитори
Російські музиканти
Російські клавішники
Російські поп-музиканти